Љанос де ла Унион има више значења:

 Љанос де ла Унион (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Љанос де ла Унион, Рефухио Естрада (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику